Il singolare del torneo di tennis Qatar Total Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrice Anastasija Myskina che ha battuto in finale Elena Lichovceva 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Monica Seles (secondo turno)
 Anastasija Myskina (campionessa)
 Magdalena Maleeva (quarti di finale)
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)

 Elena Lichovceva (finale)
 Francesca Schiavone (primo turno)
 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Nicole Pratt (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2003